Schwellbach ist ein Gewässername:

 Schwellbach (Forellenbach), rechter Zufluss des Forellenbachs (zum  Schwarzbach) bei Reichartshausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwellbach, Zulauf des Hufer Bachs im Flusssystem des Eifgenbachs im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schwellbach (Riesbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Riesbach (zum Rothbach, zum Schwarzen Regen) bis zu den Rieslochfällen, Gemeinde Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern
 Schwellbach (Starzlach), linker Zufluss der hier noch Wertacher Starzlach genannten Starzlach (zur Wertach) entlang der Gemeindegrenze von Rettenberg zu Markt Wertach, beide im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schwellbach (Untere Bära), rechter Zufluss der Unteren Bära bei Gosheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

 Gschwellbach, rechter Quellbach des Perlbachs (zur Wiesent, zur Donau) bis vor Weihern, Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Schwallbach
 Schwellenbach
 Schwellgraben